John Coffey kan verwijzen naar de volgende zaken:

 John Coffey (band), een Nederlandse band
 John Coffey (bisschop) (1836-1904), een Britse bisschop
 John Coffey (historicus) (1969), een Britse historicus
 John Coffey (honkballer), een Amerikaanse honkbalspeler
 John Coffey (hurler) (1918-2019), een Ierse hurler
 John Coffey (rugbyspeler) (1877-1945), een Ierse rugbyunionspeler

 de persoon in het boek The Green Mile en de gelijknamige film, die onschuldig ter dood veroordeeld wordt